La Coppa di Turchia 2000-2001 è la 16ª Coppa di Turchia di pallacanestro maschile.

Squadre
Le squadre qualificate sono le quattordici partecipanti alla Türkiye 1. Basketbol Ligi 2000-2001.

Fase a gironi

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Türkiye 1. Basketbol Ligi 2000-2001
Coppa del Presidente 2000

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2000
Pallacanestro nel 2001
Coppa di Turchia di pallacanestro maschile